Bender – fikcyjna postać, robot z serialu Futurama

Osoby 
 Georg Bender – nadburmistrz Torunia i Wrocławia
 Iwo Bender (ur. 1969) – polski przedsiębiorca, podróżnik, samorządowiec, dziennikarz i speleolog, syn Ryszarda Bendera
 Jakob Bender – niemiecki piłkarz
 Joseph Bender (1815–1893) – historyk Warmii, wieloletni wykładowca w gimnazjum i Liceum Hosianum w Braniewie
 Lars Bender (ur. 1989) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji pomocnika, brat bliźniak Svena
 Ostap Bender – postać fikcyjna, która po raz pierwszy pojawiła się w powieści Dwanaście krzeseł.
 Ryszard Bender (1932–2016) – senator, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, działacz i prezes lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej
 Sven Bender (ur. 1989) – niemiecki piłkarz, występujący na pozycji pomocnika, brat bliźniak Larsa

Zobacz też 
 Bendery – miasto w Mołdawii
 (2725) David Bender – planetoida z grupy pasa głównego asteroid